Рауд ( — залізо) — естонське прізвище. Відомі носії:

 Ану Рауд (1943) — естонська художниця по текстилю.
 Ено Рауд (1928–1996) — естонський дитячий письменник.
 Ільмар Рауд (1913–1941) — естонський шахіст.
 Кріст'ян Рауд (1865–1943) — естонський художник, один із засновників Естонського національного музею.
 Март Рауд (1903–1980) — естонський поет, драматург і письменник.
 Міхкель Рауд (1969) — естонський співак, гітарист, журналіст і письменник, політик.
 Пауль Рауд (1865–1930) — естонський художник.
 Пірет Рауд (1971) — естонська художниця і письменниця.
 Рейн Рауд (1961) — естонський письменник, японіст, колишній ректор Талліннського університету.

Естонські прізвища